Osoby o tym nazwisku:
 Edwin Millet – portorykański zapaśnik
 Francis Davis Millet – amerykański malarz, ilustrator, pisarz i dziennikarz
 Gabriel Millet – francuski historyk, bizantynolog, archeolog i historyk sztuki
 Jean-François Millet – francuski malarz

Inne:
 Millet – porządek prawny w państwie osmańskim
 Rum millet